Feng Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Feng He (vattendrag i Kina, lat 39,33, long 117,05), 
 Feng He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar